Leitermann ist der Familienname folgender Personen: